Едуардо Болсонару (* 1984) — бразильський політик, юрист і поліцейський.
 Жаїр Болсонару (* 1955) — бразильський політик, військовик, 38-й президент Бразилії (з 1 січня 2019 року).
 Карлос Болсонару (* 1982) — бразильський політик. Олдермен Ріо-де-Жанейро.
 Мішель Болсонару (* 1982) — колишній парламентський секретар Палати депутатів Національного конгресу Бразилії, дружина чинного президента Жаїра Болсонару, перша леді Бразилії.
 Флавіо Болсонару (* 1981) — бразильський політик, юрист і підприємець.